Boj o rozhlas může být:

 Boj o Český rozhlas (1945)
 Boj o rozhlas (1968)